Pantepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pantepec (kommun i Mexiko, Chiapas), 
 Pantepec (kommun i Mexiko, Puebla), 

Robotskapade Mexikoförgreningar